Асакура Такакаґе — самурайський полководець 14 століття, син Асакури Хірокаґе, 2-й голова роду Асакура.
 Асакура Такакаґе — самурайський полководець 15 століття, син Асакури Іекаґе, 7-й голова роду Асакура.
 Асакура Такакаґе — самурайський полководець 16 століття, син Асакури Садакаґе молодшого, 10-й голова роду Асакура.

Асакура